BGB steht für:
 Bürgerliches Gesetzbuch, deutsches Bundesgesetz
 Basler Gewerkschaftsbund
 Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, historische politische Partei in der Schweiz; Vorvorläuferpartei der heutigen SVP
 Berufliche Grundbildung, Ausbildungsstufe in der Schweiz, siehe Berufsausbildung
 BGB Schweiz, Berufsverband für Gesundheit und Bewegung Schweiz (Verein nach Schweizer Recht)
 Besondere Geschäftsbedingungen, Erweiterte Geschäftsbedingungen, ergänzend zu den AGB
 Burgergemeinde Bern, Bürgergemeinde der Stadt Bern
 Bahnhof Berlin Gesundbrunnen (DS100-Code)
 Balkengleisbremse, Rangiertechnik in Eisenbahnanlagen
 Booué Airport (IATA-Code), Flughafen von Booué, Lopé Department, Ogooué-Ivindo, Gabun
 MK Airlines (ICAO-Code), ehemalige britische Frachtfluggesellschaft

BgB steht für:
 Bankgesellschaft Berlin, später in Landesbank Berlin Holding umbenannt

Bgb. steht für:
 Bergbau

bgb steht für:
 Bobongko (ISO-639-3-Code), eine der Saluan-Banggai-Sprachen auf den Togianinseln

Siehe auch:

BGB